IDTF steht als Abkürzung für:

 Image Data Transfer Format, Dateiformat für Laserprojektoren
 Internationales Deutsches Turnfest

Abkürzung